Château de Vitré peut désigner plusieurs édifices remarquables :

 Château de Vitré, château fort situé à l'extrémité occidentale de la ville fortifiée de Vitré, en Ille-et-Vilaine, sur les marches de Bretagne.
 Château de Vitré (Gilles), parfois écrit « Vitray », château résidentiel de la  famille de , à Gilles en Eure-et-Loir, bâti à la fin du .